Mawhinney ist der Familienname folgender Personen:

Brian Mawhinney (1940–2019), britischer Politiker
Gordon Mawhinney (* 1943), irischer Politiker